Maldon, Essex, Anglaterra
 Districte de Maldon
 Maldon (Nova Gal·les del Sud), Austràlia
 Maldon (Victòria), Austràlia
 Sal Maldon